Algertshausen ist der Ortsname von

 Algertshausen (Aichach), Stadtteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Algertshausen (Eresing), Ortsteil der Gemeinde Eresing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Siegfried IV. von Algertshausen († 1288), von 1286 bis 1288 Bischof von Augsburg